Порат (романизация Porat или Porath) - ряд значений:
Еврейская/израильская фамилия (, романизация чаще Porat); носители
 Порат, Дина (род. 1943) — израильский историк.
  — израильский правовед.
  (род. 1938) — израильский историк.
 Порат, Иосиф (1909—1996) — израильский шахматист.
 , урожд. Ури Порат — американский инвестор.
  (род. 1982) — израильский пианист и композитор.
 Порат, Орна (род. 1924) — израильская театральная актриса.
  (род. 1938) — израильский историк.
 Порат, Ханан (1943—2011) — израильский политический и общественный деятель.
  (1938—2013) — израильский поэт и писатель.

Германоязычная фамилия (Porat или Porath); носители
  (1863—1938) — американский строитель и политик немецкого происхождения.
 Порат, Еркер (1921—2016) — шведский биохимик, изобретатель ряда хроматографических методов, в частности, ионообменной, аффинной, и эксклюзионной хроматографии.
 Порат, Отто фон (1903—1982) — норвежский боксёр, олимпийский чемпион.
  (род. 1989) — шведский блогер, автор кулинарных книг и книг о путешествиях.
 Порат, Финн (род. 1997) — немецкий футболист.

Топонимы
  — израильский мошав.

См. также
 Бен-Порат